Начни сначала:
 Смертельное падение — британский драматический криминальный фильм 1968 года.
 Смертельное падение — американская криминальная драма в стиле «нуар» 1993 года.